

Codici 
 AAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Arraias, Arraias (Brasile)
 AAI – codice ISO 639-3 della lingua arifama-miniafia

Musica 
 AAI – album dei Mouse on Mars del 2021

Sigle
 Adult Attachment Interview – intervista strutturata, concepita da Mary Main nel 1985 ed usata in psicologia per l'esplorazione dei legami di attaccamento secondo la teoria di John Bowlby
 Argille Azzurre Inferiori – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna
 AAI – Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali